Diodotos I, satraap, dan koning van Bactrië
 Diodotos II, tweede koning van Bactrië
 Diodotus Tryphon, koning van het Seleucidische Rijk
 Diodotus de Stoïcijn, Grieks filosoof